Liste der Baudenkmale in Petersdorf oder Liste der Baudenkmäler in Petersdorf steht für:

 Liste der Baudenkmale in Petersdorf (bei Woldegk), Gemeinde Petersdorf, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

 Liste der Baudenkmäler in Petersdorf (Schwaben), Gemeinde Petersdorf, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern